Davis Cup 1991 beschrijft de 80e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Frankrijk won voor de 7e keer de Davis Cup door in de finale de Verenigde Staten met 3-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde het zich in de Wereldgroep.

Nederland 

Nederland speelt in de regionale groep 1.

Nederland won de eerste wedstrijd en was ook succesvol in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor speelt Nederland volgend jaar in de Wereldgroep.